Il Landamano del Canton Appenzello Esterno, al femminile  Landamana del Canton Appenzello Esterno  (in tedesco Landammann e Frau Landammann) è il presidente del governo cantonale del Canton Appenzello Esterno.

Dal 1647 al 1858, a causa degli attriti politici tra le due regioni del cantone a destra e sinistra della Sitter, la carica fu occupata contemporaneamente da due titolari, uno da ciascuna delle regioni, che si alternavano nell'esercizio delle loro funzioni. 

Fino alla revisione costituzionale del 28 settembre 1997, il Landamano veniva eletto dalla Landsgemeinde. Dopo l'abolizione di quest'ultima, viene eletto dal corpo elettorale. Nella versione corrente della costituzione risalente al 2015, il Landamano viene eletto una volta ogni due anni e terminato il mandato non è più rieleggibile per un altro anno.

Elenco

Note

Altri progetti